Suffolk County kan syfta på något av följande countyn i USA
 Suffolk County, Massachusetts
 Suffolk County, New York

Se även 
 Suffolk (olika betydelser)